Quicksilver (canção) - do Pink Floyd
Quicksilver (filme) - com Kevin Bacon
Ou ainda:
Mercúrio (Marvel Comics) - chamado em inglês de Quicksilver
Las Vegas Quicksilver

Desambiguação